Leptophlebia är ett släkte av dagsländor. Leptophlebia ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Starrdagsländor
Leptophlebia